Петропа́вловка(Цагатуй) () — село, административный центр Джидинского района Республики Бурятия. Образует сельское поселение «Петропавловское».Население —  чел. ().

Находится в 240 км к юго-западу от Улан-Удэ на левом берегу реки Джиды (приток Селенги), в 68 км к западу от железнодорожной станции Джида.

История 

До Октябрьской революции здесь располагались два казачьих посёлка — 1-й Чермутаевский и 2-й Чермутаевский, входящие в станицу Покровская. Так до 1916 года называлось казачье поселение — нынешнее село Желтура.

На левом берегу реки Джиды была поставлена небольшая кладбищенская часовня в честь святых Петра и Павла. Разрешение на возведение строения было дано 17 июня 1869 года главе 1-го Табангутского рода Цыдыку Ишидоржиеву. По названию этой часовни в 1916 году 1-й Чермутаевский посёлок был переименован в Петропавловский.

При всех православных храмах в казачьих поселениях действовали церковно-приходские школы. Строительство и внутреннее убранство православных храмов в основном финансировали богатые кяхтинские купцы и меценаты-казаки. Например, купцы М. А. Коковин, И. А. Басов, урядники С. М. Немчинов, К. Прутнев, С. Бурдуковский и др."

Ещё в 1930—1940-е годы Петропавловка звалась Цагатуем. Село Лапшиново (оно же Щекиново) располагалось отдельно, также РТС (ремонтно-тракторная станция). В 1950—1960-е годы в Петропавловку переселили жителей из сёл Баян, Елотуй, Шириново, Капчеранка, Зайцево, Чермутай, Ангархай, Нижний Ичётуй и др. Петропавловка разрослась. В 1970-е и 1980-е годы в Петропавловке было 3 школы: ПСШ № 1 — в центре села; ПСШ № 2 — в восточной части села (бывшее Лапшиново) ; ПСШ № 3 — в РТС.

В 1985 году в Петропавловке Свердловской киностудией снимался художественный фильм «Горький можжевельник» (Реж. Б. Халзанов).

Население 
В 1900 году в селе проживало 1536 человек.

Социальная инфраструктура 

 Петропавловская средняя школа № 1
 Петропавловская средняя школа № 2
 Петропавловская средняя школа № 3
 гимназия
 вечерняя школа
 ПТУ-29
 музыкальная школа /сейчас Школа Искусств/
 дом культуры
 дворец культуры (КСК — культурно-спортивный комплекс)
 районная библиотека
 детская библиотека
 Джидинская народная галерея
 районная больница
 несколько десятков магазинов и ряд столовых, кафе

Петропавловская средняя школа № 1
/в середине 90-х здесь училось более 1050 учащихся/
индекс 671920, Республика Бурятия, Джидинский район,
с. Петропавловка, ул. Свердлова,39 а
директором в 2000-е годы был Медведев Владимир Иннокентьевич

Петропавловская средняя школа № 2
/в середине 90-х здесь училось около 500 учащихся/
индекс 671920, Республика Бурятия, Джидинский район,
с. Петропавловка, ул. Ленина .
Несколько десятилетий (в 70-е, 80-е, 90-е года
в ПСШ № 2 традиционно учились учащиеся из Лапшиново)
(года 4 назад здание школы было передано под гимназию,
ПСШ № 2 переведена в здание ПСШ № 1)

Петропавловская средняя школа № 3 /в 90-е годы здесь училось 100—200 учащихся/ индекс 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Балтахинова, 18 директор Тугаринов Алексей Сергеевич

Петропавловская районная гимназия
/200-300 учащихся/ индекс 671920, Республика Бурятия,
Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова,
51 директор Зайцева Елена Михайловна

Вечерняя школа (несколько десятков
учащихся) индекс 671920, Республика
Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Кирова

ПТУ — 29 (в середине 90-х здесь училось
около 500 учащихся) сейчас называется Джидинский
Многопрофильный Техникум

Село Петропавловка — центр муниципального
образования «Джидинский район» , от которого до Улан-Удэ 250 км. В конце XIX-начале XX веков на берегах реки Джиды располагались два казачьих поселка: на правом — Первый Чемуртаевский, на левом — Второй Чемуртаевский. В 1916 году правобережный был переименован в Петропавловский. Поселок был назван в честь местной часовни святых апостолов Петра и Павла.

Сегодня Петропавловка — один из крупных населенных пунктов Бурятии, где проживают более 8300 человек. Здесь сосредоточены районные муниципальные органы власти, отделения и филиалы республиканских министерств, федеральных структур и банков.

Улицы Петропавловки тянутся вдоль реки Джиды. Жилищный фонд СП «Петропавловское», которое возглавляет В. Г. Игумнов, составляет 140393,7 тысяч м², в том числе благоустроенного и частного жилья. В районном центре насчитывается около трех тысяч личных подворий. В своем время здесь существовали товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), а затем колхозы «Пятилетка» и имени С. М. Буденного.

В Петропавловке сосредоточены районные учреждения бюджетной сферы. Это Центральная районная больница, Петропавловская средняя общеобразовательная школа № 1, районная гимназия, Профессиональное училище № 29, Культурно-спортивный комплекс имени С. Б. Жаргалова. С 1991 года здесь работает Расчетно-кассовый центр, которым является правопреемником Отделения Госбанка в районе и структурным подразделением Центрального банка РФ. Им руководит А. Т. Филипова.

В Петропавловке также находятся дополнительные офисы
Сбербанка, Россельхозбанка, БайкалБанка. Здесь расположены Районные электрические сети—подразделение ОАО «Бурятэнерго» и главные налогообразующие предприятия района—ООО "Агропромышленное объединение «Джидинское» и один из крупнейших в республике Петропавловский мясокомбинат. В райцентре издаются две газеты: «Джидинская правда» и «ТВ-Дубль».

В Петропавловке активно развивается малый бизнес. Здесь зарегистрированы 27 малых предприятий, где работают более 400 человек. В 2010 году в Петропавловке началась реализация республиканской целевая программы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья.

В числе значимых для жителей районного центра событий—открытие сельскохозяйственного рынка, реконструкция торговых площадей и строительство водовода. В 2009 году благодаря усилиям администрации СП «Петропавловское» решена актуальная для петропавловцев проблема водоснабжения— пробурены четыре скважины и проведено 2,5 км летнего водопровода. Из года в год в личных подворьях жителей райцентра увеличивается поголовье скота.

Ближайшие населенные пункты — село Булык, село Гэгэтуй, село Малый Нарын, село Додо-Ичётуй, село Цагатуй, село Дэдэ-Ичётуй.
Булык находится в 1-2 км на запад; Гэгэтуй находится на 7 км на северо-запад, Малый Нарын на 15 км на северо-запад; Нижний Ичётуй на 7 км на восток-северо-восток, Цагатуй и Верхний Ичётуй на север км 15

Радио 
 67,46 Радио России / Бурятское Радио (Молчит)
 101,7 Радио России / Бурятское Радио
 102,2 Баргузин FM (ПЛАН)
 103,3 Радио Пульс Джиды

Религиозные и культовые сооружения 
В середине 90-х (примерно с 1993 года) активной миссионерской деятельностью в Петропавловке и Джидинском районе занимался Юрий Поддельский, местный житель, заочно учившийся в Новосибирском педагогическом университете. Именно Ю.П. первый построил в Петропавловке религиозное сооружение - "Церковь во имя прославления Святой Троицы - Отца и Сына и Святого Духа". На строительство приносили пожертвования жители и организации Петропавловки и района. Здание было освящено в 1997-98 гг. Находится на пересечении улиц Ленина и Кирова.

После середины 1990-х годов по ул. Ленина 5/2 открылся и действует Дом Молитвы отделённых не регистрированных баптистов СЦ ЕХБ.

В 2007 году построено здание Православной Церкви Московского Патриархата Святых Апостолов Петра и Павла
До 2007 года по ул. Ленина функционировал православный Дом Молитвы.
После середины 1990-х годов в бывшем кинотеатре «Колос» был организован православный приход. До 2007 года православная община проводила богослужение в молитвенном доме по улице Ленина. Вопрос о сооружении храма ставился неоднократно. Начатое в 2006 году строительство из-за отсутствия средств было остановлено. Весной 2007 года по инициативе протоиерея Вадима Власова, прихожан и администрации сельского поселения «Петропавловское» (глава Филиппов И. В.), при активной поддержке администрации района (глава Батуев Ж. Д.), был образован общественный совет, который и организовал сбор средств на возведение храма, что позволило обеспечить стройку и рабочих всем необходимым. Без преувеличения можно сказать, что почти все жители района внесли благотворительные взносы на храм. Возобновившиеся работы велись ускоренными темпами бригадой рабочих, возглавляемой заслуженным строителем РБ Мельниковым Николаем Васильевичем . Большую организаторскую работу провел предприниматель Еременко В. Е., он же оказал и значительную благотворительную помощь.
Уже в июле месяце, в Петров день, то есть 12 июля 2007 года настоятель прихода, протоиерей Вадим Власов, освятил колокола, и жители села впервые услышали благодатный колокольный звон. В августе закончились внутренние отделочные работы, был изготовлен и установлен двух ярусный иконостас, водружены освященные Кресты. В сентябре была произведена наружная обшивка храма. Общая продолжительность строительства составила один год.
В настоящее время храм постоянно открыт для посещения. И очень отрадно, что в дни совершения Божественной литургии все больше и больше людей посещают его.
12 июля стало днём села — день апостолов Петра и Павла. С тех пор празднуется ежегодно.

В 2010—2011 гг действовал филиал буддийский в квартире дома по улице Свердлова в доме 49 б в квартире (затем переехал в другую местность).

У въезда в с. Петропавловка установлен православный крест, также установлен крест около старого кладбища. На новом кладбище устроена часовенка. На территории районной больницы (старое здание которой возводилось в своё время на кладбищенской земле) строится православная часовня.

День села 

С 2007 года 12 июля — день святых апостолов Петра и Павла

Аэродром 
В северной части Петропавловки располагается аэродром. В советское время действовал аэропорт. Рейсовые самолёты каждый день летали в Улан-Удэ. Так было в 1970-80-е годы. В 90-е здание аэропорта закрылось. Ныне аэродром принимает в основном пожарные вертолёты и самолёты.

Стадион 
В Петропавловке есть вместительный стадион «Юность» с трибунами и подсобными помещениями. Футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки. Здесь проводятся массовые торжества — 80-летие района отмечалось на стадионе, несколько Сурхарбанов.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Джидинского района
Районные центры Бурятии